Скакунка:

 Скакунка (приток Пышмы) — река в Свердловской области.
 Скакунка (приток Чика) — река в Новосибирской области.